Spaans voetbalelftal onder 16 (mannen) 
Spaans voetbalelftal onder 16 (vrouwen)